Бартлет има више значења:
 Бартлет (Њу Хемпшир)
 Бартлет (Ајова)
 Бартлет (Тексас)
 Бартлет (Илиноис)
 Бартлет (Канзас)
 Бартлет (Небраска)
 Бартлет (Тенеси)